Klubowe Mistrzostwa Oceanii w piłce nożnej 1999 zostały rozegrane w Nadi i Lautoce na Fidżi. Wystartowało 9 drużyn, każda reprezentowała swoje państwo.

Faza Grupowa

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Grupa C

Tabela

Wyniki

Półfinały

Mecz o 3 miejsce 

* Odwołany z powodu plagi kontuzji w drużynie Central United

Finał 

Liga Mistrzów OFC
1999 w piłce nożnej
1999 w Oceanii
Piłka nożna na Fidżi
Lautoka
Fidżi w XX wieku